signifikant (v. lat.: significans, „bezeichnend, anschaulich“; von signum, „Zeichen“) ist:

 das Adjektiv zu Signifikanz, betreffend
 die Wichtigkeit einer Sache oder einer Begebenheit; siehe Bedeutsamkeit
 in der Statistik die Aussagekraft von Daten; siehe Statistische Signifikanz
 in der Numerik die Anzahl der signifikanten Stellen einer Zahl

der Signifikant ist 
 in der strukturalistischen Sprachwissenschaft und Semiotik die Ausdrucksseite eines Zeichens, siehe Signifikant

Siehe auch:
 Signifikat